Lista cykli saros dla zaćmień Księżyca przedstawia zaćmienia Księżyca pogrupowane wg serii saros. Każda seria trwa od 1200 do 1600 lat i obejmuje od 69 do 89 zaćmień. Zaćmienia w cyklach parzystych występują w węzłach wstępujących, a w cyklach nieparzystych – zstępujących.

Każdy cykl rozpoczyna się zaćmieniami w stożku półcienia (penumbra), przechodzi w zaćmienia częściowe, potem całkowite, a następnie wraca do zaćmień częściowych i w półcieniu. Lista przedstawia liczbę zaćmień każdego typu w serii.

Uwagi

Bibliografia 
 

Zaćmienia Księżyca
Listy związane z astronomią